Bizogue (Callicebus torquatus) é uma espécie de primata pertencente à família Pitheciidae, classificada entre os macacos do Novo Mundo.

Callicebus
Mamíferos descritos em 1807